Matscher ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Matscher (1928–2021), österreichischer Rechtswissenschaftler 
 Hans Matscher, Pseudonym Hans Blaas (1878–1967), österreichischer Schriftsteller und Arzt
 Anna Matscher (* 1961), Südtiroler Sterneköchin